Opsada Beograda 1456.
 Opsada Beograda 1717.